Olaszország
Perosa Argentina, település Olaszországban, Piemont régióban, Torino megyében
Perosa Canavese, település Olaszországban, Lombardia régióban, Torino megyében